Dätwyler steht für:
 Dätwyler Holding, Schweizer Industriekonzern
 Dätwyler Cabling Solutions, früher die Kabeltechniksparte der Dätwyler Holding, heute eine eigenständige AG
 Dätwyler Sealing Solutions, Dichtungs- und Verschlusssparte der Dätwyler Holding
 Dätwyler Sealing Technologies, ehem. Dichtungstechniksparte der Dätwyler Holding
 Dätwyler Pharma Packaging, ehem. Sparte der Dätwyler Holding, welche Verschlüsse für flüssige Arzneimittel herstellt.

Dätwyler ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Dätwyler (1883–1958), Schweizer Unternehmer 
 Céline Dätwyler (* 1973), Schweizer Skirennläuferin
 Jean-Daniel Dätwyler (* 1945), Schweizer Skirennläufer
 Marlies Graf-Dätwyler (1943–2020), Schweizer Filmemacherin
 Michel Dätwyler (* 1947), Schweizer Skirennläufer
 Paul Dätwyler (1916–1984), Schweizer Ringer und Schwinger

Siehe auch:
 Daetwyler
 Dettweiler
 Dettwiller
 Dettwiler